Richard Richardson peut désigner :
 David Richardson (1955-2021), scénariste et producteur de télévision américain ;
 David Richardson (1987-), patineur artistique britannique.